Ищериков Пётр Фёдорович (15 июня 1892 года — 5 сентября 1961 года) — учёный, писатель, краевед. Участник Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн.

Биография 
Ищериков Пётр Фёдорович родился 15 июня 1892 года в с. Яново Нижегородской губернии в крестьянской семье.

Окончил церковно-приходское училище. В 1915—1918 годах служил в армии, участвовал в боях Первой мировой войны, в революционных событиях 1917 года, имел ранение. Работал инспектором республиканской библиотеки имени Горького.

В годы Великой Отечественной войны пошел на фронт, а в 1945 году был отозван Башкирским обкомом партии в Институт истории, языка и литературы имени М. Гафури в г. Уфу.

Работал с 1909 года сотрудником учреждений Уфимской губернии, с 1923 года — в Республиканской библиотеке имени М. Горького в Уфе, с 1930 года — директор областного библиотечного коллектора Башгиза, с 1938 года — в НК просвещения БАССР, в 1940—1941 годах — в Башкирском геологическом управлении, в 1945—1958 годах — в Институте языка и литературы, Горногеологическом институте.

Область научных интересов П. Ищерикова — археология, история, литература народов Башкортостана. Им был установлен факт пребывания Салавата Юлаева на каторге в Рогервике (Эстония).

При его участии обследовалось Уфимское городище II, Стерлитамакский могильник и др. Пётр Фёдорович боролся за сохранение старины, храмов города. Несмотря на усилия П. Ф. Ищерикова, Смоленский собор (Троицкая церковь) в Уфе был взорван.

Научная деятельность 
Ищериков Пётр Фёдорович — автор около 150 научных трудов, включая работу «Салават Юлаев — вождь башкирского народа и сподвижник Пугачёва» (1951).

Литература 
 Седая старина. Башкирия 1000 лет назад //Краеведческий сборник. 1927. № 2;
 Салават Юлаев — вождь башкирского народа и сподвижник Пугачева //Преподавание истории в школе. 1951. № 1;
 Городище Уфа II //Башкирский археологический сборник. Уфа, 1959;
 Хисматуллин А. А. О фонде Ищерикова П. Ф. //История края и судьбы людей. Тезисы докладов и сообщений Второй научно-краеведческой конференции. Уфа, 1994;
 Гиндуллина М. С. Коллекция документов краеведа П. Ф. Ищерикова в фонде Научного архива УНЦ РАН.

Ссылки 
 

 ВЛЮБЛЕННЫЙ В СВОЙ КРАЙ 
 Они писали историю Уфы и края
 ИЩЕРИКОВ ПЕТР ФЕДОРОВИЧ 

Краеведы Башкортостана
Краеведы Уфы
Специалисты по истории Башкортостана
Историография восстания Пугачёва